

Догађаји и трендови

Култура

Архитектура